Urbano Gómez puede referirse a:

 Urbano Gómez (18??-1889), militar mexicano - Gobernador de Colima; o
 Urbano Gómez García (n/d), militar español.